Скосарь:

 Скосарь, Игорь Евгениевич (род. 1968) — украинский политик, народный депутат Верховной рады Украины VII созыва.
 Виды долгоносиков-скосарей: